Cave Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cave Springs (Alabama)
 Cave Springs (Arkansas)
 Cave Springs (Kansas)
 Cave Springs (Kentucky)
 Cave Springs (Texas)

Siehe auch:
 Cave Spring